Este término puede referirse a:

 Granadilla de Abona, municipio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 Granadilla de Abona, entidad de población y capital administrativa de dicho municipio.
 Granadilla de Abona, partido judicial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 Granadilla de Abona, arciprestazgo de la diócesis de Tenerife.